Donja Bela Reka je lahko:
 Donja Bela Reka, Bor (Srbija)
 Donja Bela Reka, Nova Varoš (Srbija)